Auf dieser Seite sind die Rekorde der Erste Bank Eishockey Liga seit der Saison 2003/04 aufgelistet.

Teamrekorde

EBEL-Titel 
Anmerkung: Die Anzahl der Meistertitel bezieht sich auf sämtliche bisher ausgetragenen EBEL-Saisonen seit 2003/04

Stand: nach der Saison 2018/19

Ewige Tabelle 
Die folgende Tabelle gibt die Bilanz aller Hauptrunden (Grunddurchgang plus diverse Zwischen/Platzierungs/Qualifikationsrunden) der Erste Bank Eishockey Liga seit 2003/04 wieder.

Stand: nach der Saison 2018/19

Ewige Playoffbilanz

Höchste Siege

Torreichste Spiele

Zweistellige Ergebnisse

Spielerrekorde

Saison 

Anmerkungen: Die Statistiken beziehen sich auf sämtliche Spiele (Grunddurchgang, Zwischenrunde, Qualifikationsrunde und Playoffs) ab der Saison 2003/04.

Tore pro Saison

Assists pro Saison

Punkte pro Saison

Strafminuten pro Saison

Karriere

Siehe auch 
 Ewige Tabelle seit 1965
 Liste der Rekorde der Österreichischen Eishockeyliga

Weblinks 
 Österreichischer Eishockeyverband (ÖEHV)
 Erste Bank Eishockey Liga (EBEL)
 hockeyfans.at

Liste (Eishockey)
Rekorde